Diospyros pilosanthera är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Francisco Manuel Blanco. Diospyros pilosanthera ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 D. p. oblonga
 D. p. pilosanthera

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
pilosanthera